HTO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di East Hampton (New York) (Stati Uniti)